Luci Manli Acidí, pretor el .
 Luci Manli Acidí Fulvià, cònsol el .
 Luci Manli Acidí, qüestor el .